Příjmení Tůma a Tůmová, případně Tuma, nosí více různých osobností:

základní tvar
 Antonín Tůma (1855–1916) – český nakladatel a politik, starosta Vysokého Mýta, poslanec zemského sněmu
 Bohdan Tůma (* 1967) – český herec a režisér
 František Tůma – více osob
 František Ignác Tůma (1704–1774) – český hudební skladatel
 František Sokol-Tůma (1855–1925) – český spisovatel
 Filip Tůma (* 1978) – slovenský herec, moderátor a operní pěvec
 Hedvika Tůmová (* 1990) – sólová zpěvačka
 Jan Tůma (1875–1953) – československý politik, poslanec Národního shromáždění za agrárníky
 Jan Tůma byl pseudonym překladatele Jaroslava Radimského (1899–1946)
 Jan Tůma (režisér) (* 1941) – český režisér, publicista, scenárista a pedagog
 Jaromír Tůma (* 1946) – český hudební publicista, dramaturg a moderátor
 Jaroslav Tůma (* 1956) – český varhaník, klavírista a cembalista
 Josef Tůma (1885–???) – československý politik, poslanec Národního shromáždění za národní socialisty
 Karel Tůma (1843–1917) – novinář, spisovatel a politik
 Lukáš Tůma (* 1987) – český politik a ochránce přírody
 Miroslav Pich-Tůma (1919–1995) – český odbojář, politik a funkcionář StB
 Stanislav Tůma (rozcestník) – více osobností
 Tůma Přeloučský (1435–1518) – český učenec a duchovní Jednoty bratrské
 Věra Voříšková-Tůmová – česká zpěvačka
 Vojta Plachý-Tůma (1903–1968) – český herec
 Zdeněk Tůma (rozcestník) – více osobností
 Zdeněk Tůma (* 1960) – český ekonom a finančník, v letech 2000 – 2010 guvernér České národní banky
 Zdeněk Tůma (malíř) (1907–1943) – český malíř a jevištní výtvarník
 Zuzana Tůmová viz Zuzana Roithová (* 1953) – česká lékařka a politička KDU-ČSL

další tvary
 Roman Tuma (1899–1933) – český herec